Gabbard ist der Name von

 Glen Gabbard (* 1949), US-amerikanischer Psychiater
 Kason Gabbard (* 1982), US-amerikanischer Baseball-Spieler
 Mike Gabbard (* 1948), US-amerikanischer Politiker
 Tulsi Gabbard (* 1981), US-amerikanische Politikerin